Hortênsia Santos (Portugal, 21 de outubro de 1899 - Brasil, 23 de janeiro de 1955) foi uma atriz brasileira nascida em Portugal. Era casada com o igualmente ator Restier Júnior e mãe de Renato Restier.

Filmografia
Terra da Perdição (1962)
Força do Amor (1953)
Toda a Vida em Quinze Minutos (1953)
Coração Materno (1951)
Meu Dia Chegará (1951)
O Noivo de Minha Mulher (1950)
O Pecado de Nina (1950)
Um Beijo Roubado (1950)
Pra Lá de Boa (1949)
Fogo na Canjica (1948)
Esta É Fina (1948)
O Cavalo 13 (1946)
Segura Esta Mulher (1946)
Sob a Luz do Meu Bairro (1946)
O Cortiço (1945)
Não Adianta Chorar (1945)
Louco por Música (1945)
Cidade-Mulher (1936)

Ligações externas
IMDb (em inglês)

Atrizes do Brasil
Atrizes de Portugal
Brasileiros de ascendência portuguesa
Mortos em 1955